La Raya peut désigner :

Toponymes

La Raya : localité de la paroisse civile de Palacio Fajardo de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas ;
 La Raya : localité de la paroisse civile de Pueblo Nuevo de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia.

Autres 
 La Raya, en espagnol, désigne la frontière entre l'Espagne et le Portugal.

Homonymie de toponyme